Duma peut être :
 Duma, selon le livre de la Genèse, fils d'Ismaël ;
 Adoumas, Aduma ou Duma, ethnie du Sud du Gabon, faisant partie de l'ethnie Nzebi ;
 Duma, forme de musique traditionnelle ukrainienne ;
 Duma, ville syrienne du Rif Dimashq et du district de Duma ;
 Duma, rivière du Congo-Kinshasa au Sud-Kivu ;
 , film réalisé par Carroll Ballard sorti en 2005 ;
 William Duma, homme politique papou-néo-guinéen ;
 Duma T.M.Schust., 2011, un genre de plantes de la famille des Polygonaceae.

Voir aussi